Alliance nationale est le nom de plusieurs partis politiques :
 Algérie :
 Alliance nationale pour le changement,
 Alliance nationale républicaine ;
 Colombie : Alliance nationale populaire ;
 Espagne : Alliance nationale ;
 États-Unis : Alliance nationale ;
 Italie : Alliance nationale ;
 Lettonie : Alliance nationale ;
 Malaisie : Alliance nationale ;
 Pakistan :
 Alliance nationale,
 Alliance nationale pakistanaise ;
 Papouasie-Nouvelle-Guinée : Parti de l'alliance nationale ;
 Pays-Bas : Alliance nationale ;
 Somalie : Alliance nationale somalienne ;
 Sri Lanka : Alliance nationale tamoule ;
 Tchad : Alliance nationale ;
 Togo : Alliance nationale républicaine.

Alliance nationale peut aussi désigner :
 Alliance nationale, une société de secours mutuel et de bienfaisance de Montréal, Québec, fusionnée en 1987 à la compagnie d'assurances Industrielle Alliance.

Voir aussi